Limestone Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Limestone Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean) in Western Australia
 Limestone Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River (Ord River) in Western Australia
 Limestone Creek (Burke River), Nebenfluss des Burke River (Georgina River) in Queensland
 Limestone Creek (Dee River), Nebenfluss des Dee River (Don River) in Queensland
 Limestone Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Limestone Creek (Glenelg River), Nebenfluss des Glenelg River (Indischer Ozean) im Victoria.
 Limestone Creek (Katherine River), Nebenfluss des Katherine River im Northern Territory
 Limestone Creek (Sellheim River), Nebenfluss des Sellheim River in Queensland

in Neuseeland:
 Limestone Creek (Little Wanganui River), Nebenfluss des Little Wanganui River

in den Vereinigten Staaten:
 Limestone Creek (Tennessee River), Nebenfluss des Tennessee River in Tennessee und Alabama
 Limestone Creek (Ocmulgee River), Nebenfluss des Ocmulgee River in Georgia

Limestone Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Limestone Creek (Florida), Census Designated Place im Palm Beach County

Siehe auch:
 Little Limestone Creek